Samsung SGH-E810 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-E800
 Samsung SGH-E820
 LG G7050
 LG G5500
 Samsung SGH-E850

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E
Мобільні телефони, представлені в 2004 році